MSI puede referirse a:

 Movimiento Social Italiano, organización política neofascista.
 Windows Installer, programa informático.
 Micro-Star International, empresa computacional.
 Mindless Self Indulgence, grupo de fusión punk, rock, hip-hop y música electrónica procedentes de Nueva York, Estados Unidos.
 Medium Scale Integration.
 Media Sports Investments, fondo internacional de inversión en deportes.
 Movimiento San Isidro, agrupación cultural cubana.
 Maestría en Seguridad Informática o Maestría en Seguridad de la Información